Первое личное первенство СССР по настольному теннису состоялось в ноябре 1951 года в Вильнюсе. Далее личные первенства страны проходили ежегодно вплоть до распада СССР в 1991 году. На первых десяти чемпионатах СССР доминировали спортсмены Литовской ССР, завоевавшие 40 из 80 разыгранных золотых медалей. Позже «центр» медалей переместился в Москву и Закавказье.

Последний чемпионат СССР был проведён в 1991 году. В марте 1992 года в Оренбурге был проведён чемпионат СНГ. В дальнейшем в каждой стране, ранее входившей в состав СССР, начал проводиться свой отдельный национальный чемпионат.

Первый командный чемпионат СССР по настольному теннису между сборными коллективами добровольных спортивных обществ (ДСО) прошёл в ноябре 1952 году в Таллине. Он положил начало проведению регулярных командных первенств страны. Первое место как у мужчин, так и у женщин заняла команда общества «Спартак». Тогда же было решено, что турниры будут чередоваться: по нечётным годам в состязаниях должны участвовать сборные союзных республик, по чётным — коллективы ДСО. Естественно, за многие годы произошли существенные изменения в структуре обществ, изменилась формула проведения командных чемпионатов, количественные составы команд, а также принципы зачёта.

Победители

Чемпионаты СССР (1951—1991 гг). Чемпионы и призёры в личных соревнованиях

Чемпионат СНГ 1992 года. Личные соревнования

Чемпионаты СССР. Индивидуальные достижения (мужчины)

Чемпионаты СССР. Индивидуальные достижения (женщины)

См. также 
 Чемпионат СНГ по настольному теннису
 Чемпионат России по настольному теннису
 Настольный теннис в СССР и России

Примечания

Ссылки 
 
 
Настольный теннис в СССР : документальный фильм «Этот маленький мяч». XXI Чемпионат СССР по настольному теннису.  

СССР
настольный теннис
Мероприятия, регулярно проводимые с 1951 года